Лабруст ( ) — французская фамилия:
 Лабруст, Теодор (Théodore Labrouste, 1799—1885) — французский архитектор;
 его брат Лабруст, Анри (Henri Labrouste, 1801—1875) — французский архитектор.